Ыргеншар () — деревня в Ижемском районе Республики Коми России. Входит в состав сельского поселения Краснобор.

История 
Ыргеншар был основан после 1930 года. В 1956 году упоминается как посёлок сплавщиков Ыргон шар.

География 
Деревня находится в северо-западной части Республики Коми, в пределах Печорской низменности, на правом берегу реки Ижмы, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к северо-западу от села Ижмы, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с продолжительной морозной многоснежной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 14,6 °C; самого холодного (января) — −17,4 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 527 мм.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47 %, женщины — соответственно 53 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения коми составляли 45 % из 199 чел., коми-ижемцы — 32 %.

Примечания 

Населённые пункты Ижемского района